

Sigle 
 Decca Dischi Italia – emanazione in Italia della Decca Records
 Disturbo dissociativo dell'identità  – categoria nosografica psichiatrica del DSM-IV
 Didanosina  – farmaco
 Didattica Digitale Integrata – Nuova modalità di insegnamento, complementare alla didattica in presenza, attuata durante emergenza Covid-19

Codici 
 DDI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Daydream Island (Queensland) (Australia)